

Fisica, Chimica e Medicina
 Reazione a catena – fenomeno fisico e chimico
 Reazione a catena della polimerasi – fenomeno di moltiplicazione in vitro del DNA

Cinema
Reazione a catena – film del 1971 diretto da Mario Bava
Reazione a catena – film del 1996 diretto da Andrew Davis

Televisione
Reazione a catena (Chain Reaction) – episodio della quarta stagione di Stargate SG-1
Reazione a catena - L'intesa vincente – programma televisivo italiano trasmesso da Rai 1
Reazione a catena di sera – spin-off di Reazione a catena - L'intesa vincente
Reazione a catena – serie TV statunitense trasmessa in Italia da Discovery Channel